Перри Файрстоун Кинг (, род. ) — американский актёр кино и телевидения, номинант на премию «Золотой глобус».

Ранние годы 
Перри Кинг родился в городе Аллайансе, штат Огайо, в семье врача. Его дедом по материнской линии был Максвелл Перкинс, известный редактор издательства Charles Scribner’s Sons, который, в частности, занимался рукописями Эрнеста Хемингуэя и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Через него Кинг также является праправнуком сенатора Уильяма М. Эвартса и прапрапраправнуком Роджера Шермана, одного из пяти составителей Декларации независимости США. Кинг получил степень Йельского университета по драматическому искусству, а также обучался в Джульярдской школе.

Карьера 
Кинг дебютировал в кино лентой Джорджа Роя Хилла «Бойня номер пять» (1972). С тех пор он сыграл в десятках фильмов и сериалов. Пробовался на роль Хана Соло из киносаги «Звёздные войны», но её в итоге получил Харрисон Форд. Правда, он озвучил этого персонажа в радио-версии «Звёздных войн» и его продолжениях. В 1984 году получил номинацию на премию «Золотой глобус» за роль в телефильме «Горячее сердце». В том же году получил роль Коди Аллена в приключенческом сериале «Быстрое течение». В 1995 году сыграл Хейли Армстронга в мыльной опере «Мелроуз Плейс». Сыграл президента США в фильме-катастрофе «Послезавтра» (2004). Также сыграл в фильмах «Лорды из Флэтбуша» (1974), «Класс 1984» (1982), «Подмена» (1991), «Лихорадка Джерико» (1993) и некоторых других.

Был приглашённой звездой в сериалах «Спин-Сити», «Большая любовь», «Уилл и Грейс», «Я покорю Манхэттен», «До смерти красива», «Братья и сёстры», «Байки из склепа» и «Детектив Раш». Также он работал как и актёр озвучивания, озвучив Самсона в мультфильме «Самсон и Далила» и Рэндолла в мультсериале «Коты быстрого реагирования».

Личная жизнь 
Был женат дважды. У него две дочери, Луиза и Ханна, и внучка.

Является заядлым мотоциклистом. Это показано в шоу «Золото Калифорнии», в котором Кинг рассказывал о своих мотоциклах и мотоколясках. 1 декабря 2008 года компания American Motorcyclist Association выпустила пресс-релиз, в котором было объявлено о включении актёра в состав совета директоров.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Перри Кинга 

Выпускники Йельского университета